

Арлінгтон-Гайтс — селище, штат Іллінойс
 Арлінгтон-Гайтс — селище, штат Огайо
 Арлінгтон-Гайтс — переписна місцевість, штат Пенсільванія
 Арлінгтон-Гайтс — переписна місцевість, штат Вашингтон